Zwölfer oder 12er bezeichnet
 den höchsten Gewinnrang (Volltreffer) der österreichischen Sportwette, siehe Toto (Sportwette)
 einen Spielkartenwert im Tarock
 veraltet mancherorts einen Gemeinderat

Zwölfer heißen folgende geographische Objekte:
 einen örtlich Mittag anzeigenden Gipfel, siehe Zwölfer (Bergname)

 Zwölferkofel, Croda dei Toni, 3094 m, in den Sextener Dolomiten, Südtirol
 Zwölfer (Hohe Tauern), 2404 m, im Oberpinzgau, Land Salzburg
 Zwölfer (Allgäuer Alpen), 2224 m, in den Allgäuer Alpen, Vorarlberg
 Zwölfer (Grimming), 2146 m, ein Nebengipfel, des Grimming, Steiermark
 Zwölferhorn, 1521 m, Osterhorngruppe, Salzburg

Zwölfer ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Zwölfer (Johann Zwölfer, 1910–1997), österreichischer Dirigent und Direktor des Musikgymnasiums Wien (Neustiftgasse 95–99)
 Alexandra Zwölfer (* 1982), österreichische Schriftstellerin unter dem Pseudonym Sarah Saxx
 Maria Zwölfer (* 1954), österreichische Politikerin (VT), Landtagsabgeordnete in Tirol
 Theodor Zwölfer (1895–1988), deutscher Historiker und Archivar

Siehe auch: